În fotbalul spaniol, Trofeul Pichichi este un premiu acordat de cotidianul de sport Marca jucătorului cu cele mai multe goluri marcate în campionat. Trofeul poartă numele faimosului jucător al lui Athletic Bilbao, Rafael Moreno „Pichichi” și a fost acordat în fiecare an, începând din sezonul 1952-53. Un trofeu similar se acordă și pentru cel mai bun portar al sezonului: Trofeul Zamora

Câștigători 
Legendă

După club

După țară

Jucători cu cele mai multe trofee consecutive

La Liga